Benson & Hedges Championship 1997 — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, проходивший с 27 октября по 8 ноября 1997 года в Мэлверне (Англия). Победителем турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1998, стал Энди Хикс, обыгравший в финале Пола Дэвиса со счётом 9:6.

Результаты

Ссылки 

 Отчёт о турнире на Snooker 

1997 год в снукере
Benson & Hedges Championship